Río del Valle kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río del Valle (vattendrag i Chile), Región de Coquimbo,

Honduras 

 Río Higuito, vattendrag, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar